Сан Педро Јукунама има више значења:

 Општина Сан Педро Јукунама (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Јукунама (Сан Педро Јукунама, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику